The Glass Menagerie (El Zoo de cristal o Zoológico de cristal) es una obra teatral de Tennesse Williams. Fue adaptada al cine en 1950, 1973 (película para televisión) y 1987. 

Puede referirse a:
 El zoo de cristal (obra teatral).
 El zoo de cristal (película de 1950).
 El zoo de cristal (película de 1973).
 El zoo de cristal (película de 1987).